Losert ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Losert (* 1940), österreichischer Ruderer
 Dirk Losert (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Gerd Losert (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Hans Losert (* 1956), deutscher Mittelalterarchäologe
 Hans-Georg Losert (* 1939,) deutscher Glaser, Glasmaler und Glasrestaurator
 Heribert Losert (1913–2002), deutscher Maler und Grafiker
 Ingrid Losert (* 1958), deutsche Fechterin
 Josef Losert (1908–1993), österreichischer Fechter
 Leo Losert (1902–1982), österreichischer Ruderer
 Roland Losert (* 1945), österreichischer Fechter
 Venio Losert (* 1976), kroatischer Handballspieler
 Viktor Losert (* 1952), österreichischer Mathematiker und Hochschulprofessor